Ел Данубио има више значења:

 Ел Данубио (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Данубио (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Данубио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Данубио, Љано Чавите (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Данубио (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Данубио (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Данубио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Данубио (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику